Burning London: The Clash Tribute è un album tributo alla band punk rock dei Clash, pubblicato nel 1999.

Tracce
 Hateful - No Doubt
 This Is Radio Clash - The Urge
 Should I Stay or Should I Go - Ice Cube/Mack 10
 Cheat - Rancid
 Train in Vain - Third Eye Blind
 Clampdown - Indigo Girls
 Rudie Can't Fail - The Mighty Mighty Bosstones
 (White Man) in Hammersmith Palais - 311
 Lost in the Supermarket - The Afghan Whigs
 White Riot - Cracker
 London's Burning - Silverchair
 Straight to Hell - Moby/Heather Nova
 The Guns of Brixton - Unwritten Law
 Rock the Casbah - Ranking Roger & Pato Banton
 Tommy Gun - Face to Face

Note

Collegamenti esterni 
 

Album tributo